La Cité du grand Juge (titre original : ) est un roman de science-fiction, écrit en 1957 par l’auteur canadien A. E. van Vogt. 

C'est un développement de la nouvelle Le Grand Juge parue dans le recueil Au-delà du néant.

Résumé 
Dans une société totalitaire conduite par le Grand Juge, un homme condamné à mort découvre le moyen d'intervertir les « esprits » d'un corps à l'autre. Il prendra la place du Grand Juge et découvrira que celui-ci n'est qu'un pantin aux ordres d'un être insensible qu'il devra combattre s'il veut demeurer en vie.

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 

Roman de science-fiction d'A. E. van Vogt
Roman canadien paru en 1957